Manuel – variante del prenome maschile Emanuele

Geografia
 Manuel – comune spagnolo della provincia di Valencia

Persone
 Benson Manuel (1997) – calciatore belga di origini angolane, di ruolo centrocampista
 Carlos Manuel (1958) – allenatore di calcio ed ex calciatore portoghese di ruolo centrocampista
 Costanza Manuel (1318/1323-1345) – regina consorte di Castiglia e León e del Portogallo 
 E.J. Manuel, propr. Erik Rodriguez Manuel jr. (1990) – giocatore di football americano statunitense
 Gary Manuel (1950) – ex calciatore australiano, di ruolo attaccante
 Huriana Manuel (1986) – rugbista a 15 e allenatrice di rugby a 15 neozelandese
 Islando Manuel (1991) – cestista angolano
 Jay Manuel (1972) – fotografo, modello e truccatore canadese
 Manuel (2000) – rapper ungherese
 Nadir Manuel (1986) – cestista angolana
 Niklaus Manuel, pseudonimo di Niklaus Deutsch' (1484-1530) – pittore, disegnatore e drammaturgo svizzero
 Pedro de Deza Manuel (1520-1600) – cardinale e vescovo cattolico spagnolo
 Richard Manuel (1943-1986) – musicista e compositore canadese
 Simone Manuel (1996) – nuotatrice statunitense

Personaggi immaginari
 Manuel – personaggio della serie televisiva Fawlty Towers

Altro
 Manuel – album di Dalida del 1974
 Manuel – film del 2017 diretto da Dario Albertini

Pagine correlate
 Manoel
 Manuela